Hästskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hästskäret, en del av Aspskäret, Nykarleby, Österbotten, 
 Hästskäret, Närpes, Österbotten, 
 Hästskäret, Kimitoön, Åboland,

Se även
Hästskär
Lilla Hästskäret
Stora Hästskäret

Robotskapade Finlandförgreningar